Fujimori (, signifiant littéralement « forêt de glycine ») est un patronyme d'origine japonaise notamment porté par :

 Alberto Fujimori (1938), président du Pérou (1990-2000) ;
 Bunkichi Fujimori (1928-2004), professeur de japonais à l'INALCO, traducteur en français de Yasunari Kawabata ;
 Keiko Fujimori (1975), femme d’affaires et politicien du Pérou, fille d’Alberto Fujimori ;
 Kenji Fujimori (1980), député péruvien, fils d'Alberto Fujimori et frère de Keiko Fujimori ;
 Seikichi Fujimori (1892-1977), écrivain et dramaturge japonais.

Pseudonyme 
 Asuka Fujimori, nom de plume d'un écrivain français anonyme.